Cymatosyrinx splendida är en snäckart som först beskrevs av Bartsch 1934.  Cymatosyrinx splendida ingår i släktet Cymatosyrinx och familjen Drilliidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Snäckor
splendida